Romániai települések
 Necșești (Fehér megye)
 Necșești (Teleorman megye)